Il doppio  dell'UniCredit Czech Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Marcel Granollers e David Marrero erano i detentori del titolo, ma Granollers quest'anno non ha partecipato.

Marrero ha giocato con Rubén Ramírez Hidalgo, ma ha perso in finale contro Serhij Bubka e Adrián Menéndez Maceiras 5–7, 2–6.

Teste di serie

  David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo (finale)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)

  Carlos Berlocq /  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)
  David Škoch /  Igor Zelenay (primo turno)

Tabellone

Note 
 

UniCredit Czech Open 2011